Cet article présente les personnages de la franchise Highlander.

Personnages principaux

Films

Highlander (1986)

Highlander, le retour (1991)

Highlander 3 (1994)

Highlander: Endgame (2000)

Séries télévisées

Highlander (1992-1998)

Personnages principaux

Personnages récurrents

Immortels

L'Immortelle (1998-1999)

Personnages principaux

Personnages récurrents

Invités